Katholisches Klinikum steht für:
 Katholisches Klinikum Bochum (Holding)
 Katholisches Klinikum Duisburg (historischer Klinikverbund)
 Katholisches Klinikum Essen (Krankenhausträger)
 Katholisches Klinikum Koblenz-Montabaur in Koblenz
 Katholisches Klinikum Mainz, siehe Marienhaus Klinikum Mainz

Siehe auch:
 Katholisches Krankenhaus